Nøvling Sogn henviser til flere artikler:
 Nøvling Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Østre Provsti
 Nøvling Sogn (Herning Kommune) – et sogn i Herning Kommune og i Herning Nordre Provsti